Chichy peut désigner :

Toponymie 
en France,
 Chichy, nom d'un hameau - ancienne commune de l'Yonne, intégrée en 1947 dans l'actuelle commune de Hauterive ;
en Pologne,
 Chichy, un village dans la voïvodie de Lubusz.